Adam Fischer (1888-1968) – scultore danese
 Ádám Fischer (1949) – direttore d'orchestra e compositore ungherese